Petr Krátký (né le  à Most en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1996, il commence sa carrière avec le HC Chemopetrol en Extraliga. Après avoir également joué en Extraliga Slovaque, Superliga, en Eredivisie, il poursuit sa carrière en Ligue Magnus chez les Diables Rouges de Briançon pour la saison 2006-2007. La saison suivante, il signe aux Newcastle Vipers en EIHL. Mais une blessure au poignet l'empêche de revenir à son meilleur niveau et les Vipers résilient son contrat. Il rejoint alors les Smoke Eaters Geleen. Il a remporté la Coupe continentale 2005 avec le HKm Zvolen.

En 1995-1996, il dispute deux matchs internationaux avec la République tchèque.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga|| 31|| 0|| 5|| 5|| 34|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|1996-1997 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga || 11|| 1|| 0|| 1|| 24||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1997-1998 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga || 17|| 2|| 1|| 3|| 38||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1998-1999 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga || 19|| 3|| 2|| 5|| 61||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1999-2000 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga || 35|| 1|| 4|| 5|| 91||   ||   ||   ||   ||   
|-
|rowspan=3|2000-2001 || HKm Zvolen || Extraliga || 17|| 0|| 2|| 2|| 51||   ||   ||   ||   ||   
|-
| HK 36 Skalica || Extraliga || 33|| 4|| 9|| 13|| 62|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| HKm Zvolen || 1.liga ||1||0||1||1||4||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2001-2002 || Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga || 21|| 1|| 3|| 4|| 42||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2001-2002 || AS Renon || Serie A || 9|| 0|| 3|| 3|| 4||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2003-2004 || HKm Zvolen || Extraliga || 39|| 3|| 9|| 12|| 130|| 12|| 3|| 0|| 3|| 60
|-
|rowspan=4|2004-2005 || HKm Zvolen || Extraliga || 24|| 1|| 3|| 4|| 24||   ||   ||   ||   ||   
|-
| HK Nitra || Extraliga ||8||1||0||1||4|| ||   ||   ||   ||   
|-
| HKm Zvolen || 1.liga ||5||0||1||1||52||   ||   ||   ||   ||   
|-
| HC Polygón Prievidza || 1.liga ||2||0||0||0||10||10||2||3||5 ||82
|-
|2005-2006 || Heerenveen Flyers || Eredivisie || 26|| 2|| 7|| 9|| 44||8||3||4||7||36
|-
|2006-2007 || Briançon || Ligue Magnus || 20|| 4|| 9|| 13|| 64||8||0|| 1 ||1||14
|-
|2007-2008 || Newcastle Vipers || EIHL || 18|| 1|| 2|| 3|| 32||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2007-2008 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie ||6||3||5||8||22||6||0||1||1||39 
|-
|2008-2009 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie || 14|| 3|| 7|| 10|| 69|| || || || ||

Références 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du HK 36 Skalica
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de l'AS Renon
Joueur du HK Nitra
Joueur des Unis Flyers Heerenveen
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur des Newcastle Vipers
Joueur des Smoke Eaters Geleen
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en décembre 1975
Naissance à Most
Naissance en Tchécoslovaquie